Clarita steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Sfaaten:

 Clarita (Oklahoma), Ort in Oklahoma
 Santa Clarita, Stadt in Kalifornien
 Santa Clarita Valley, Tal in Kalifornien